

Geografia 
 San Benito (Texas) — cidade localizada do Texas, no Condado de Cameron, Estados Unidos
 Condado de San Benito — condado da Califórnia, Estados Unidos
 San Benito (Entre Ríos) — na Argentina
 Don Benito —  na Espanha
 San Benito (Guatemala)
 San Benito (distrito) — no Peru
 Rio Benito — na Guiné Equatorial

 Club Deportivo Don Benito — clube de futebol espanhol da cidade de Don Benito

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos